Az 1965-ös magyar női röplabdabajnokság a huszadik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1966
Népsport 1965.12.09.

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag